Decameron: Two Naughty Tales' é um filme pornográfico gay inspirado no livro de Boccaccio dirigido por Lucas Kazan em 2005.

O filme é a segunda adaptação de Kazan de um clássico literário (Hotel Italia 2: The Innkeeper, 2003, foi baseado no livro de Goldoni, "La Locandiera").

"Kazan mantêm uma romantica e dramática narrativa que só ele podeira filmar", escreve  Brady Jensen no "AVN".

O filme foi indicado ao Grabby Award para Best Foreign Video; Decameron: Two Naughty Tales ganhou seis indicações ao GayVN Award  (incluindo Best Director, Best Picture, Best Editing) e ganhou o 12th Hard Choice Awards  para Best Film, Best Director e  Best Music.

"Com Kazan, tudo é sobre o romance", escreveu o editorial do Adam Gay Video Directory. "Todos os seus filmes são leves, com uma nova abordagem sexual".

Elenco
Jean Franko como Zeppa 
Ricky Martinez como the Narrator 
Eric Flower como Masetto 
Leon como Spinelloccio 
Wilfried Knight como Zeppa's lover 
Alberto Ventura como Farmer #1 
Marco Sisto como Farmer #2

Prêmios
2006 Hard Choice Awards Best Video
2006 Hard Choice Awards Best Director
2006 Hard Choice Awards Best Music

Referências

Ligações externas
1. Decameron at LucasKazan.com
2. Decameron on the IMDb
3. Decameron on the Gay Erotic Archives
4. Friskyfans review
5. Guidemag review

Filmes pornográficos de 2006
Filmes pornográficos da Itália
Filmes pornográficos gays